Ranging (zu deutsch Entfernungsmessung) steht für:
 Lidar (Abkürzung für engl. ), auch Ladar (), ist eine dem Radar sehr verwandte Methode
 Lunar Laser Ranging
 Radar [] ist die Abkürzung für Radio Detection and Ranging (frei übersetzt: „Funkortung und -abstandsmessung“)
 Satellite Laser Ranging, ist eine hochpräzise Methode der Satellitengeodäsie
 Sonar, Akronym von sound navigation and ranging, was sich mit Schall-Navigation und -Entfernungsbestimmung übersetzen lässt 

Siehe auch:
 Pseudoranging
 Ranking